

Persone
 Bruno Fadini (1937-2007) – docente e accademico italiano
 Edoardo Fadini (1928-2013) – critico teatrale italiano
 Emilia Fadini (1930-2021) – clavicembalista, musicologa e didatta italiana
 Rubens Fadini (1927-1949)  – calciatore italiano
 Umberto Fadini (1862-1918) – generale italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro
 Stadio Rubens Fadini – stadio comunale di Giulianova, provincia di Teramo, Abruzzo